Пит Хейн-младший (; 16 декабря 1905 — 18 апреля 1996) — датский учёный, писатель, изобретатель, художник и инженер. Прямой потомок Пита Хейна-старшего, голландского моряка и народного героя XVII века. Наибольшую известность Пит Хейн-младший приобрёл благодаря созданию коротких стихотворных афоризмов, которые он называл груками.

Жизнь 
Хейн родился в Копенгагене — столице Дании. Учился в Институте теоретической физики Копенгагенского университета (позднее — Институт Нильса Бора) и в Датском техническом университете. Почётный доктор Йельского университета (1972 год). Умер в своём доме на острове Фюн в 1996 году.

Творчество 
Имя Пита Хейна-младшего широко известно не только на его родине — в Дании, но и во всей Скандинавии, а также во многих англоязычных странах. Такая известность заслуженна: XX век вряд ли насчитает много людей, в которых счастливо уживались поэт, романист, эссеист, художник, архитектор, математик и инженер-изобретатель и которые к тому же сумели во всех этих ипостасях проявить себя талантливо.

Именно за изобретённые им груки (gruk по-датски, grook по-английски) Хейн трижды выдвигался на Нобелевскую премию… Он начал писать груки во время нацистской оккупации Дании. В те годы Пит Хейн встал перед выбором: ничего не делать, эмигрировать в нейтральную Швецию или присоединиться к Датскому движению сопротивления. Как впоследствии он сам объяснял: Его основным оружием стало перо. Так он написал и опубликовал в газете «Politiken» (1940 г.) свой первый грук, который прошел цензуру, благодаря тому, что цензор не «читал между строк» и был не в состоянии понять истинный смысл «Утешительного грука»:
Обидно, конечно, перчатку посеять. 
Но много обидней, наверное, 
Одну потеряв, бросить к черту другую — 
И тут же наткнуться на первую.
Смысл же был вот в чём: если ты потерял свободу (одну перчатку), не теряй патриотизма и самоуважения, сотрудничая с нацистами (не выбрасывай вторую) — поскольку, когда обретешь свободу вновь, тяжким бременем и гнетом будет чувство совершенного предательства!.. Груки вскоре стали своеобразной подпольной литературой: оставаясь вне понимания немцев, они дали датчанам возможность говорить друг другу о том, что их действительно волновало.

Эта игра двойных смыслов сохранилась и после войны. Создатель кибернетики Н. Винер, большой почитатель таланта Хейна, особенно выделял эту черту: «Пит Хейн — мастер эпиграммы. Его следует читать по меньшей мере на двух уровнях — внешнем и более глубоком. И в том, и в другом случае они вызывают во мне восхищение. Какое богатство значительных мыслей заключено в них!» Когда Пит Хейн работал в Копенгагенском институте теоретической физики, Нильс Бор избрал именно его своим партнером по «интеллектуальному пинг-понгу».

Многие строки Хейна стали поговорками, крылатыми словами. Они настолько прочно вошли в обиход, что дали одному критику основание для следующего афоризма: «Блестящий оратор — это человек, способный произнести хорошую речь, ни разу не процитировав Пита Хейна».

Пит Хейн-младший издал более 40 книг на английском и датском языках. Около половины из них — сборники груков. Хейн написал около семи тысяч груков на датском, а также — около 400 на английском языках. Последние более всего содействовали всемирной славе Хейна. Именно с английского большинство груков переводилось на русский, немецкий, французский, японский, китайский, персидский, эсперанто и другие языки (с датского — на скандинавские языки). Их популярности в немалой степени способствовали рисунки автора, иллюстрирующие каждое стихотворение.

Пит Хейн-младший занимался также дизайном, рисовал, изобретал игры. Известен также своими головоломками и играми (кубики сома, гекс и др.), находками в области дизайна («суперэллипс»).

Впервые три грука Пита Хейна в переводе на русский переводы появились в журнале «Наука и жизнь» в 1968 году. Во вступлении к ним указывалось, что переводы сделаны двумя физиками-теоретиками из Объединенного Института Ядерных Исследований в Дубне, это были Игорь Николаевич Михайлов и Яков Абрамович Смородинский. Вскоре в журнале «Природа» были опубликованы три подборки груков, в переводе А. Г. Недрова — псевдоним дубненского физика и поэта Г. Л. Варденги. В дальнейшем его переводы груков многократно печатались и цитировались во многих изданиях. В Интернете они фигурируют во многих сайтах и не всегда с указанием фамилии переводчика.

Примечания

Ссылки 
 Piet Hein Homepage
 Notes on Piet Hein, представлено несколько образцов груков.
 Superellipse (MathWorld)
 Grooks by Piet Hein

Учёные Дании
Изобретатели Дании
Поэты Дании
Датские поэты
Математики Дании
Математики XX века
Выпускники Копенгагенского университета
Почётные доктора Йельского университета